Анджела Джонс (, род. 23 декабря 1968) — американская актриса.

Биография 
Анджела Джонс закончила Point Park College в Питтсбурге. В 1991 году Квентин Тарантино заметил её в короткометражном фильме Curdled и был настолько впечатлён её работой, что пригласил Анджелу сниматься в фильме «Криминальное чтиво».

Фильмография

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Университета Пойнт Парк